Alfenas (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Alfenas (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais